Jian kan syfta på:

 Jian (namn) – ett könsneutralt förnamn
 Jian (svärd) – ett rakt dubbeleggat enhandssvärd